Oberliga 2001/02 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2001/02
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2001/02
 Fußball-Oberliga Hessen 2001/02
 Fußball-Oberliga Nord 2001/02
 Fußball-Oberliga Nordost 2001/02
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2001/02
 Fußball-Oberliga Südwest 2001/02
 Fußball-Oberliga Westfalen 2001/02 
 Eishockey-Oberliga 2001/02
 Handball-Oberliga Sachsen 2001/02